Wangenheim – frazione del comune tedesco di Nessetal
 Chris von Wangenheim – fotografo tedesco
 Konrad von Wangenheim – cavaliere tedesco